Мужской волейбольный турнир IX летней Спартакиады народов СССР был проведён с 19 по 30 сентября 1986 года в четырёх городах СССР. Финальный этап прошёл в Ленинграде.

Система проведения 
В турнире приняли участие сборные команды 12 союзных республик (кроме Азербайджанской, Армянской и Таджикской), Москвы и Ленинграда. К соревнованиям допущены спортсмены в возрасте до 21 года.  

На предварительном этапе 14 команд-участниц разделены на 4 подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии.

Результаты

Предварительный этап

Подгруппа 1 (Ленинград)

Подгруппа 2 (Москва)

Подгруппа 3 (Рига)

Подгруппа 4 (Свердловск)

Финальный этап (Ленинград)

Призёры 
 Украинская ССР: И.Абдрахманов, А.Александров, В.Бойков, С.Бондаренко, С.Жеребов, И.Ковбасюк, Е.Лапшин, В.Лопырев, С.Побережченко, А.Сидоренко, О.Сущинский, А.Шадчин. Тренер — Валерий Кравченко.

 Москва: В.Алекно, В.Баханцев, А.Бездушев, И.Гордеев, А.Гордиенко, М.Гузеев, А.Кузнецов, И.Кузнецов, В.Осипов, Б.Симоненко, А.Таштанбеков, В.Чувашов. Тренер — Юрий Локтев.

 Литовская ССР: В.Вайтякунас, Ю.Войтехович, А.Воронков, Ф.Гасюнас, И.Кведаравичюс, Р.Мисявичюс, А.Сабаляускас, С.Синкявичюс, Р.Сипкус, А.Скрябе, Г.Умантас, Г.Фидюшкин. Тренер — В.Пидопригора.

Литература
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
Летняя Спартакиада народов СССР 1986

Волейбол на Спартакиадах народов СССР
1986 год в волейболе
Летняя Спартакиада народов СССР 1986